Aeroporto di Tenerife-Nord, un aeroporto spagnolo situato a due chilometri da San Cristóbal de La Laguna e a undici chilometri da Santa Cruz de Tenerife, nelle Isole Canarie.
 Aeroporto di Tenerife-Sud, un aeroporto spagnolo situato vicino alle cittadine di El Médano e Los Abrigos nel sud dell'isola di Tenerife.